Port Vale FC (celým názvem: Port Vale Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Stoke-on-Trent v nemetropolitním hrabství Staffordshire. Založen byl v roce 1876. Od sezóny 2017/18 hraje ve čtvrté nejvyšší anglické soutěži EFL League Two. V letech 2006 – 2012 byl většinovým akcionářem klubu britský zpěvák Robbie Williams.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Vale Park s kapacitou 19 052 diváků.

Historické názvy 
Zdroj: 

 1876 – Port Vale FC (Port Vale Football Club)
 1884 – Burslem Port Vale FC (Burslem Port Vale Football Club)
 1907 – Port Vale FC (Port Vale Football Club)

Získané trofeje 
 EFL Trophy ( 2× )
 1992/93, 2000/01
 Birmingham Senior Cup ( 1× )
 1912/13
 Staffordshire Senior Cup ( 2× )
 1919/20, 2000/01

Úspěchy v domácích pohárech 
Zdroj: 

 FA Cup
 Semifinále: 1953/54
 Welsh Cup
 Semifinále: 1933/34
 EFL Cup
 4. kolo: 2006/07
 EFL Trophy
 Vítěz: 1992/93, 2000/01

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1890–1892: Midland Football League
 1892–1896: Football League Second Division
 1896–1898: Midland Football League
 1898–1907: Football League Second Division
 1911–1915: The Central League
 1919–1929: Football League Second Division
 1929–1930: Football League Third Division North
 1930–1936: Football League Second Division
 1936–1938: Football League Third Division North
 1938–1952: Football League Third Division South
 1952–1954: Football League Third Division North
 1954–1957: Football League Second Division
 1957–1958: Football League Third Division South
 1958–1959: Football League Fourth Division
 1959–1965: Football League Third Division
 1965–1970: Football League Fourth Division
 1970–1978: Football League Third Division
 1978–1983: Football League Fourth Division
 1983–1984: Football League Third Division
 1984–1986: Football League Fourth Division
 1986–1989: Football League Third Division
 1989–1994: Football League Second Division
 1994–2000: Football League First Division
 2000–2004: Football League Second Division
 2004–2008: Football League One
 2008–2013: Football League Two
 2013–2016: Football League One
 2016–2017: English Football League One
 2017– : English Football League Two

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránky 

Anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1876